Hóp ist neben Straumsfjordr eine der in der Eiríks saga rauða, der Saga von Erik dem Roten, erwähnten von Wikingern im elften Jahrhundert (?) im nordamerikanischen Vinland gegründeten Siedlungen. Der Name Hóp bedeutet dabei vermutlich „Haff“ oder „Lagune“, möglicherweise aber auch „Wiek“ oder „Bucht“. Manche vermuten, Hóp habe im Gebiet des heutigen New York gelegen.

Beschreibung des Ortes beziehungsweise Gebietes 
Über die Fahrt der Gruppe um Thorfinn Karlsefni, kommend von Straumsfjordr, heißt es im zehnten Kapitel der Eiríks saga rauða:

In den beiden weiteren Absätzen des zehnten Kapitels werden das Land und der erste Kontakt mit den Skrälingern beschrieben:

Ansiedlung und Tauschhandel mit den Skrälingern 
In den beiden Absätzen des elften Kapitels wird beschrieben, wie die Nordleute sich in Hop ansiedelten und wie der Tauschhandel mit den Skrälingern ablief:

Interpretation 
Die Nordmannen errichteten also keine befestigte Siedlung, sondern Einzelhöfe, wie sie es von Grönland her gewohnt waren. Bemerkenswert ist auch, dass der Winter in Hop ungleich milder als in Straumsfjordr ausgefallen sein soll.

Konflikt und Kampf mit den Skrälingern 
Im ersten Absatz von Kapitel 12 der Erikssaga wird beschrieben, warum es zum Konflikt mit den Skrälingern gekommen sein soll.

Quellen 
 Vikings: The North Atlantic Saga. Smithsonian Institution: National Museum of Natural History

Einzelnachweise 

Ort der Wikingerzeit
Nordamerikanische Geschichte
Vinland